Rapids steht für
 Rapids (New York), ein Ort im US-Bundesstaat New York
 Five Finger Rapids, Felsformation im Yukon River im kanadischen Territorium Yukon
 Pelican Rapids, Stadt im Otter Tail County in Minnesota, Vereinigte Staaten 
 Sauk Rapids, Stadt im Benton County in Minnesota, Vereinigte Staaten 
 Stony Rapids, Dorf in Saskatchewan, Kanada

Siehe auch
 Rapid
 Cedar Rapids
 Coon Rapids 
 Grand Rapids